Mohamed Camara puede hacer referencia a:

Futbolistas 
 Mo Camara (1975-), futbolista guineano;
 Mohamed Camara (1980-), futbolista guineano;
 Mohamed Camara (1982-), futbolista guineano;
 Mohamed Camara (1983-), futbolista egipcio;
 Mohamed Camara (1985-), futbolista guineano;
 Mohamed Camara (1987-), futbolista maliense;
 Mohamed Camara (1989-), futbolista guineano;
 Mohamed Camara (1990-), futbolista guineano;
 Mohamed Camara (1996-), futbolista guineano; o 
 Mohamed Ali Camara (1997-), futbolista guineano;
 Mohamed "Mady" Camara (1997-), futbolista guineano;
 Mohamed Camara (1998-), futbolista guineano; o a
 Mohamed Camara (2000-), futbolista maliense.

Baloncestistas 
 Mohamed Camara (1983-), baloncestista portugués.